Raritan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Raritan Township (Illinois)
 Raritan Township (New Jersey)
 Raritan Township (North Dakota)
 Raritan Township (South Dakota)